Herrgottsberg steht für:
 Herrgottsberg, ein Berg im Odenwald
 Herrgottsberg (Spessart), ein Berg im Spessart
 Herrgottsberg, ein Kriminalroman von Rainer Witt